Кубок Молдови з футболу 2017–2018 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Молдові. Титул вдруге зробив Мілсамі.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Молдови на soccerway 

2017–2018
Молдова
Молдова